Seekamp steht für

 einen Ortsteil von Seedorf (Kreis Segeberg), Schleswig-Holstein
 Gut Seekamp, Gut im heutigen Kiel-Schilksee, Schleswig-Holstein